Handorf ist der Name von Orten in Deutschland:

 Handorf, Gemeinde im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen
 Gemeinde Handeloh im Landkreis Harburg bis 1936
 Handorf (Münster), Ortsteil der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen
 Handorf (Peine), Ortsteil der Kreisstadt Peine, Niedersachsen
 Handorf (Holdorf), Ortsteil der Gemeinde Holdorf (Niedersachsen) im Landkreis Vechta
 Feuchtgebiet Handorf, Naturschutzgebiet in der kreisfreien Stadt Münster

Handorf steht auch für:

 den Namen der französischen Gemeinde Hannocourt im Département Moselle 1915–1918 und 1940–1944

Handorf ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Handorf († 1965), österreichischer Fußballspieler
 Greten Handorf (1880–1944), deutsche Reederin
 Heidi Handorf (* 1949), deutsche Filmeditorin
 Hermann Heinrich Wilhelm Handorf (1898–1989), Politiker, 1943 bis 1945 komm. Bürgermeister, 1945 kampflose Übergabe der Stadt Waren an die Rote Armee
 Heinrich Handorf (1925–2022), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Hahndorf
 Hahndorff
 Hanendorf